Erich Bucher ist der Name von

* Erich Bucher (Politiker, 1915), deutscher Kommunalpolitiker
 Erich Bucher (Politiker, 1951), Schweizer Unternehmer und Politiker